Lossujavri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lossujavri (sjö, lat 69,18, long 21,02), Lappland, 
 Lossujavri (sjö, lat 69,00, long 21,00), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar